Турнір першої ліги Дев'ятого чемпіонату України з футболу 1999—2000 проводився з 25 липня 1999 по 19 червня 2000 року.

Учасники турніру 

У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

Команда «Торпедо» (Запоріжжя) була знята зі змагань і в другому колі їй зараховано технічні поразки -:+.

Підсумкова таблиця 

|}

Склад переможців турніру, київської команди «Динамо-2»:
Воротарі: Кернозенко В'ячеслав, Марущак Мар'ян, Близнюк Ілля, Шовковський Олександр.
 Захисники: Радченко Олександр, Федоров Сегій, Єзерський Володимир, Герасименко Олексій, Мамедов Раміз, Кутас Павло, Несмачний Андрій, Кирюхін Олександр, Свидерський В'ячеслав, Дмитрулін Юрій, Ващук Владислав, Карабкін Ярослав, Лозинський Євген, Яланський Володимир.
Півзахисники: Целих Юрій, Лисицький Віталій, Кормильцев Сергій, Кардаш Василь, Михайленко Дмитро, Максимюк Роман, Яшкін Артем, Костюк Ігор, Романенко Дмитро, Хацкевич Олександр, Косовський Віталій, Онищенко Денис, Шевелюхін Олександр, Каладзе Каха, Белькевич Валентин, Даценко Сергій, Скоба Ігор, Єрмоленко Руслан.
Нападники: Венглинський Олег, Серебренников Сергій, Щекотилін Геннадій, Косирін Олександр, Бесараб Олександр, Коновалов Сергій, Пінчук Дмитро, Шацьких Максим, Герасименко Андрій, Деметрадзе Георгій.
 Тренер: Онищенко Володимир.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1999—2000: друга ліга
 Кубок України з футболу 1999—2000

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 9-й чемпионат Украины-1999/00 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1999-2000 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 IX чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1999 у футболі
2000 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
1999 в українському спорті
2000 в українському спорті